Vigadó néven ismert épületek:

 Pesti Vigadó
 Budai Vigadó
 Losonci Vigadó (Reduta)
 Népkerti Vigadó, Miskolc
 Brassói Vigadó (Redut)
 Kolozsvári Vigadó (Redut)

Egyéb Vigadós nevek
 Vigadó Galéria Vigadó Galéria
 Vigadó tér a budapesti Vigadó tér
 Vigadó utca a budapesti Vigadó utca